Naomi Lang, née le  à Arcata (Californie), est une patineuse américaine. Son partenaire en danse sur glace est Peter Tchernyshev avec lequel elle représente les États-Unis depuis 1996. Ils ont gagné par deux fois le titre aux championnats des quatre continents. Ils ont également participé aux Jeux olympiques de 2002. Ils étaient entraînés à cette époque par Alexandre Jouline.

Naomi Lang a dû arrêter la compétition à la suite d'une blessure au tendon d'Achille. Elle est mariée avec l'acrobate sur glace Vladimir Besedin et mère d'une fille née en 2004. Depuis 2005, elle apparaît à nouveau dans des exhibitions avec Peter Tchernyshev.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec son partenaire Peter Tchernyshev

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Naissance en décembre 1978